

Aziende 
San Giusto Fabbrica Automobili, industria automobilistica di Trieste con fabbrica a Milano produttiva dal 1924 al 1926.

Geografia 
 San Giusto Canavese, comune in provincia di Torino
 San Giusto, parrocchia di Campi Bisenzio in provincia di Firenze
 colle di San Giusto, colle al centro della città di Trieste ove sorge anche la Cattedrale di San Giusto
 Borgo San Giusto – frazione di Lucera in provincia di Foggia
 San Giusto – frazione di Pievebovigliana, in provincia di Macerata
 San Giusto – località di Policoro, in provincia di Matera
 San Giusto – frazione di Prato, in provincia di Prato
 San Giusto – località di Torricella Peligna, in provincia di Chieti
 San Giusto di Brancoli – frazione di Lucca, in provincia di Lucca
 San Giusto di Compito – frazione di Capannori, in provincia di Lucca

Santi e beati 
 San Giusto di Corinto, discepolo di San Paolo, patrono di Lecce insieme a Sant'Oronzo e San Fortunato
 San Giusto di Volterra (†556), vescovo, celebrato il 5 giugno
 San Giusto di Beauvais, martire francese presso Beauvais, celebrato il 18 ottobre
 San Giusto di Cagliari, martire cagliaritano, patrono di Misilmeri (PA), celebrato l'ultima domenica del mese di agosto
 San Giusto, soldato romano martire, celebrato il 14 luglio
 San Giusto (†238), spagnolo, martire con Sant'Abbondio, celebrato il 14 dicembre
 San Giusto (†250), martire in Roma con i santi Macario, Rufino e Teofilo, celebrato il 28 febbraio
 San Giusto di Troyes (†273), martire a Troyes con i santi Claudio, Giocondino ed altri, celebrato il 21 luglio
 San Giusto (†285), martire in Campania con altri nove compagni di fede, celebrato il 2 luglio
 San Giusto, martire in Africa nel III secolo con i santi Donato, Ireneo ed altri, celebrato il 25 febbraio
 San Giusto martire (†303), santo patrono della città di Trieste, celebrato il 3 novembre
 San Giusto (†304), martire spagnolo col fratello San Pastore
 San Giusto di Lione (†390), vescovo di Lione poi eremita in Egitto, celebrato il 2 settembre
 San Giusto di Urgell (†527), primo vescovo di Urgell (Spagna), celebrato il 28 maggio
 San Giusto di Canterbury (†627), terzo arcivescovo di Canterbury, celebrato il 10 novembre
 San Giusto di Novalesa (†906), monaco dell'Abbazia di Novalesa, martire a Oulx insieme al confratello Flaviano, vittime delle incursioni dei saraceni, celebrato il 19 ottobre
 San Giusto di Condat, monaco nei monti del Giura francese, celebrato il 6 luglio
 San Giusto di Polonia (†1008), eremita camaldolese, celebrato il 9 luglio
 Beato Giusto di Santgelp, cavaliere laico dell'Ordine di Santa Maria della Mercede (mercedari), liberò dalla schiavitù numerosi cristiani nella Spagna occupata dai mori, celebrato il 10 maggio
 Beato Giusto Camper (†1350), mercedario, inviato in Africa con il confratello Dionisio Sanmartin per ottenere la liberazione di schiavi cristiani, celebrato il 22 maggio

Altro 
 San Giusto – nave soccorso della Regia Marina
 San Giusto (L 9894) – nave d'assalto anfibio, terza unità della Classe San Giorgio
 San Giusto – trasporto della Regia Marina
 Aeroporto di Pisa-San Giusto – aeroporto italiano

Pagine correlate 
 Abbazia di San Giusto
 Chiesa di San Giusto
 San Giustino
 Santa Giustina

Fonti 
 Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000
 
 Basilica cattedrale di San Giusto Martire – Parrocchia arcipretale (Trieste)